KPNA5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 536 амінокислот, а молекулярна маса — 60 349.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки